Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1987/88.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (31. Juli bzw. 1. August 1987) bis zum Saisonfinale am 21. Mai 1988 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers.
 Position: Angabe der Position des Spielers.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1987/88.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1987/88.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

Werder Bremen 

Trainer: Otto Rehhagel

FC Bayern München 

Trainer: Jupp Heynckes

1. FC Köln 

Trainer: Christoph Daum

VfB Stuttgart 

Trainer:

1. FC Nürnberg 

Trainer: Heinz Höher

Hamburger SV 

Trainer:  (1–15), Willi Reimann (16–34)

Borussia Mönchengladbach 

Trainer: Wolf Werner

TSV Bayer 04 Leverkusen 

Trainer: Erich Ribbeck

Eintracht Frankfurt 

Trainer: Karl-Heinz Feldkamp

Hannover 96 

Trainer: Jürgen Wähling

Bayer 05 Uerdingen 

Trainer: Horst Köppel (1–18), Horst Wohlers (Interimstrainer am 19. Spieltag), Rolf Schafstall (20–34)

VfL Bochum 

Trainer: Hermann Gerland

Borussia Dortmund 

Trainer: Reinhard Saftig

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Hannes Bongartz (1–15), Sepp Stabel (16–34)

Karlsruher SC 

Trainer: Winfried Schäfer

SV Waldhof Mannheim 

Trainer:

FC 08 Homburg 

Trainer: Uwe Klimaschefski (1–8), Gerd Schwickert (9–19),  (20–34)

FC Schalke 04 

Trainer: Rolf Schafstall (1–19), Horst Franz (20–34)

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 1987/88

1987 88
Bundesliga 1987 88
Bundesliga 1988 88
Kaderliste